Animosity – gruppo musicale statunitense
 Animosity – album dei Corrosion of Conformity del 1985
 Animosity – album dei Sevendust del 2001
 Animosity – album dei The Berzerker del 2007